Negra kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Negra (kulle), 
 Negra (ö), 

Robotskapade Antarktisförgreningar